Лагуна-де-Негрильос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Занимает площадь 71,8 км². Население — 1164 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento
 Web de la Comarca del Páramo
 Web de Laguna de Negrillos

Муниципалитеты Леона